Уку

Топонимы 
 Уку () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе.
 Уку () — один из городских районов Сасебо.
 Уку — поселение в Непале, зона Махакали, район Дарчула.
 Уку () — деревня в Эстонии, уезд Ляэне-Вирумаа, волость Кадрина.

Персоналии 
 Уку Мазинг — эстонский теолог, поэт, философ.

Мифология 
 Уку — небесный бог эстонского пантеона, соответствующий верховному богу, громовержецу в карело-финской мифологии Укко (фин. Ukko)
 Уку Пача — в инкской мифологии подземный, загробный мир.

Предприятия 
 «Уку» — Объединение мастеров народных художественных промыслов, Эстонская ССР.

Аббревиатуры 
 УКУ — Уголовный кодекс Украины.
 УКУ — Украинский католический университет.
 УКУ — Усилительно-коммутирующее устройство.